Bilje, općina u Hrvatskoj, u Osječko-baranjskoj županiji
 Biljke
 Ženski odbojkaški klub "Bilje"